Жигер:
 Жигер — населённые пункты в Казахстане:
 Жигер — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жигер — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жигер (быв. Большевик) — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Жигер (быв. Красненькое) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 «Жигер» — казахстанский футбольный клуб из Шымкента.
 Жигер, Жан-Себастьян (род. 1977) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.